Åke Holm kan syfta på bland andra:

* Åke Holm (keramiker) (1900–1980), keramiker och skulptör
 Åke Holm (zoolog) (1909–1989), zoolog